Роме́н Дюри́с (; род. , Париж) — французский актёр, наиболее известный благодаря главной роли в трилогии Седрика Клапиша, состоящей из фильмов «Испанка», «Красотки» и «Китайская головоломка».

Биография 
Ромен Дюрис родился 28 мая 1974 года в Париже в семье инженера-архитектора и танцовщицы. Его отец состоит в родстве с Арманом-Гастоном Камю и его женой (французский революционер был архивариусом, основавшим Национальный архив). Мать Ромена - потомок шведского художника XVIII века Александра Рослина и его жены . У Дюриса есть сестра, пианистка Кэролайн Дюрис, которая участвовала в записи саундтрека к фильму «Моё сердце биться перестало» (2005), в котором снимался актер. 

В университете Дюрис изучал искусство, однако поначалу грезил музыкой: некоторое время он был барабанщиком в группе Kingsize.

В 1994 году совершенно случайно на улице Ромена заметил агент по кастингу, который пригласил его в фильм Седрика Клапиша «Юная угроза».

Карьера 
Впервые Дюрис появился на экране в телефильме «Братья» Оливье Даана (Olivier Dahan), с которым позднее работал в фильмах «Уже мертв» и «Мальчик-с-пальчик». Позже актер снялся в фильмах режиссёра Тони Гатлифа «Странный чужак», «Меня принёс аист» и «Изгнанники».

Наиболее известные роли он исполнил в фильмах «Испанка», «Красотки» и «Китайская головоломка» Седрика Клапиша. 

Среди последних мелодрам в карьере актера такие проекты, как «Любовь на кончиках пальцев» и «Пена дней», снятая по одноимённому роману Бориса Виана. В «Пене» партнершей Ромена по съемочной площадке была Одри Тоту.  

В 2017 году актера можно было увидеть в криминальном триллере Ридли Скотта  «Все деньги мира». Он сыграл в фильме Полтинника. В 2018-м на кинофестивале Fantasia во Франции состоялась премьера фантастического триллера  «Дыши во мгле» с Дюрисом в главной роли. Также в картине сыграла Ольга Куриленко. 

В начале октября 2021 года в российский прокат выйдет историческая мелодрама «Эйфель» с Роменом в роли Гюстава Эйфеля. Роль его партнерши по картине получила Эмма Маки.

Личная жизнь 
Дюрис живет в Париже, недалеко от Бастилии, со своей гражданской женой, актрисой Оливией Бонами. У пары двое детей (2009, 2013).

Фильмография

Награды и номинации

Номинации

Сезар 
 1999 — Самый многообещающий актёр («Странный чужак»)
 2000 — Самый многообещающий актёр («Возможно»)
 2006 — Лучший актёр («Моё сердце биться перестало»)
 2011 — Лучший актёр («Сердцеед»)
 2015 — Лучший актёр («Новая подружка»)

Европейская киноакадемия 
 2005 — Лучшая мужская роль («Моё сердце биться перестало»)

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Франции